Alorcos ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Alarcos Llorach (1922–1998), spanischer Romanist und Hispanist

Siehe auch:
 Schlacht bei Alarcos